Kyŏngwŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Saebyŏl-gun, kommun, Hambuk, 
 Kyŏngwŏn (ort i Nordkorea), Hambuk, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar